Meeking ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Meeking (1894–1971), kanadischer Eishockeyspieler
 John Basil Meeking (1929–2020), neuseeländischer Geistlicher, Bischof von Christchurch